Cinema:
 Fearless (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1993 dirigida per Peter Weir i protagonitzada per Jeff Bridges
 Huo Yuanjia (pel·lícula) (títol en anglès: Fearless), pel·lícula xinesa de 2006 de Ronny Yu i protagonitzada per Jet Li
 Música:
 Fearless (cançó), tema de Pink Floyd de l'àlbum Meddle (1971)
 Fearless Records, una discogràfica estatunidenca fundada el 1992